La Paz (Uruguay) puede referirse a:

 La Paz, localidad en el departamento de Canelones;
 La Paz, localidad en el departamento de Colonia;